Kreuzäcker ist ein Name

 vieler Gewanne, davon abgeleitet wurden dann auch Namen vom Siedlungsplätzen und Straßen

von Orten und Siedlungsteilen:

 Kreuzäcker (Bietigheim-Bissingen), Siedlung in der Stadt Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kreuzäcker (Filderstadt), Neubaugebiet im Stadtteil Bonlanden von Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kreuzäcker (Friedrichshafen), Siedlung im Stadtteil Kluftern von Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kreuzäcker (Schwäbisch Hall) oder Kreuzäckersiedlung, Stadtteil von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kreuzäckersiedlung oder Bärenbachsiedlung, Neubaugebiet in der Kleinstadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

von Straßen:
 Kreuzäcker (Straße), Straße im Gewerbegebiet bei Torkenweiler, Stadtteil Eschach, Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 
 Kreuzäckerring, Straße in der Siedlung Kreuzäcker des Stadtteils Kluftern von Friedrichshafen
 Kreuzäckerweg, Straße im Stadtteil Kreuzäcker von Schwäbisch Hall

eines Naturschutzgebietes:
 Kreuzäcker (Naturschutzgebiet), in der Teilortsgemarkung Denkingen der Stadt Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Kreuzacker